Асташев — русская фамилия. Происходит от уменьшительной формы мужского имени Евстафий — Асташ.

Известные носители 
 Асташев, Иван Дмитриевич (1796—1869) — известный русский предприниматель-золотопромышленник, меценат.
 Асташев, Николай Илларионович (1896—1941) — советский актёр театра и кино. Журналист, сотрудник ТАСС.

См. также 
 Асташов

Примечания